Beker van België 2015-16 (mannenvoetbal)
 Beker van België 2015-16 (vrouwenvoetbal)